Amos T. Akerman, juriste et homme politique américain ;
 Chantal Akerman, cinéaste belge ;
 Johan Åkerman, joueur professionnel de hockey sur glace ;
 Malin Åkerman, actrice suédo-canadienne ;
 Mariano Akerman, peintre et historien d’art argentin ;
 Verner Åkerman (1854-1903), sculpteur et dessinateur suédois.

Patronyme anglais